Según el contexto Kawasaki puede referirse a:

Geografía 
 Kawasaki (Kanagawa), una ciudad japonesa entre Tokio y Yokohama.
 Kawasaki (Fukuoka), un pueblo japonés en la prefectura de Fukuoka.
 Kawasaki (Miyagi), un pueblo japonés en la prefectura de Miyagi.

Empresas 
 Kawasaki Heavy Industries, compañía industrial japonesa que fabrica barcos, motores para la industria, motocicletas y vehículos todo terreno (ATV), entre otros.
 Kawasaki Heavy Industries Motorcycle & Engine, división de Kawasaki Heavy Industries dedicada a la producción de motocicletas, cuatriciclos, vehículos especializados, motos de agua, y motores de gasolina de propósito general. 
 Kawasaki Kisen Kaisha, compañía japonesa de transporte.

Personas 
 Guy Kawasaki, capitalista.
 Jiro Kawasaki, político japonés.
 Ryō Kawasaki, músico japonés.
 Utah Kawasaki, música japonés.
 Yukari Kawasaki, deportista japonesa.
 Audrey Kawasaki, artista estadounidense.

Otros 
 Enfermedad de Kawasaki
 Estación Kawasaki
 Kawasaki Frontale